Sumner é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Sumner (Kansas)
 Condado de Sumner (Tennessee)

Desambiguações de topônimos